Bankovci est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Bankovci, une localité située dans la municipalité de Požega, comitat de Požega-Slavonie;
 Bankovci, une localité située dans la municipalité de Zdenci, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Serbie
 Bankovci, un village situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica.